Shanghai Masters 2017 var en tennisturnering, der af sponsorhensyn blev afviklet under navnet Shanghai Rolex Masters, og som blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf i Qi Zhong Tennis Center i Shanghai, Folkerepublikken Kina i perioden 7. - 15. oktober 2017. Det var den 9. udgave af Shanghai Masters, og det var sæsonens ottende og næstsidste turnering på ATP World Tour i kategorien Masters 1000.

Singleturneringen blev vundet af Roger Federer, som dermed vandt en turnering for 94. gang i sin karriere, og som dermed kom op på siden af Ivan Lendl med hensyn til turneringssejre, hvorefter kun Jimmy Connors i tennissportens åbne æra havde vundet flere turneringer. Det var samtidig schweizerens 27. ATP World Tour Masters 1000-titel i karrieren og hans sjette turneringsejr i 2017. I finalen vandt Federer over Rafael Nadal med 6-4, 6-3 i de to spilleres 38. møde gennem tiden. Kampen varede en time og 12 minutter og blev spillet med lukket tag på grund af et kraftigt regnskyl i området. Dermed vandt Roger Federer Shanghai Masters-titlen for anden gang i sin karriere – første gang var i 2014 – mens Nadal var i turneringens finale for anden gang.

I doubleturneringen sejrede Henri Kontinen og John Peers efter finalesejr på 6-4, 6-2 over Łukasz Kubot og Marcelo Melo. Den finsk-australske duo sikrede sig dermed Shanghai-titlen for første gang, efter at de året forinden havde tabt i finalen til John Isner og Jack Sock. Det var parrets niende turneringssejr i deres 10. finale, og det var deres anden ATP World Tour Masters 1000-titel som par.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 5.924.890 og fordelte sig som følger.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 27. august 2017 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 7 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble 

Herredoublerækken havde deltagelse af 24 par, der fordeler sig på:
 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Shanghai Masters

Noter 

2017
ATP World Tour 2017